Duke Nukem (computerspelserie), een computerspelserie met onder andere volgende titels:
Duke Nukem (computerspel)
Duke Nukem II
Duke Nukem 3D
Duke Nukem Forever